Arnold Mühren (voetballer)
 Arnold Mühren (The Cats) (bassist van The Cats)